Elitserien i ishockey 1988/1989 spelades 2 oktober 1988 till 23 februari 1989 och hade 22 omgångar i grundserien och 18 omgångar i fortsättningsserien, totalt 40 omgångar. Lag 1-8 till SM-slutspel, lag 9-10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11-12 till Allsvenskan efter 22 omgångar. SM-slutspelet avgjordes i bäst av tre matcher i kvartsfinalerna och semifinalerna, bäst av fem i finalerna. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Leksands IF vann grundserien och Djurgårdens IF vann fortsättningsserien. Djurgårdens IF blev svenska mästare efter seger mot Leksands IF i SM-finalspelet.

Deltagande lag

Slutställning

Grundserien

Fortsättningsserien

Seriematcherna

SM-slutspelet

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
26 februari 1989: Djurgårdens IF-AIK 7-2
26 februari 1989: Leksands IF-HV71 9-3
26 februari 1989: Södertälje SK-Färjestads BK 10-2
26 februari 1989: Luleå HF-Brynäs IF 3-1
28 februari 1989: AIK-Djurgårdens IF 2-4 (Djurgårdens IF vidare med 2-0 i matcher)
28 februari 1989: HV71-Leksands IF 5-4 sudden death
28 februari 1989: Färjestads BK-Södertälje SK 3-4 sudden death (Södertälje SK vidare med 2-0 i matcher)
28 februari 1989: Brynäs IF-Luleå HF 4-1
2 mars 1989: Leksands IF-HV71 4-1 (Leksands IF vidare med 2-1 i matcher)
2 mars 1989: Luleå HF-Brynäs IF 1-4 (Brynäs IF vidare med 2-1 i matcher)

Semifinaler
5 mars 1989: Djurgårdens IF-Brynäs IF 4-0
5 mars 1989: Leksands IF-Södertälje SK 3-0
7 mars 1989: Brynäs IF-Djurgårdens IF 4-5 sudden death (Djurgårdens IF vidare med 2-1 i matcher)
7 mars 1989: Södertälje SK-Leksands IF 5-2
9 mars 1989: Leksands IF-Södertälje SK 7-3 (Leksands IF vidare med 2-0 i matcher)

Finaler
12 mars 1989: Djurgårdens IF-Leksands IF 4-5
14 mars 1989: Leksands IF-Djurgårdens IF 1-4
16 mars 1989: Djurgårdens IF-Leksands IF 5-3
19 mars 1989: Leksands IF-Djurgårdens IF 1-6 (Djurgårdens IF svenska mästare med 3-1 i matcher)

Källor

Fotnoter

Externa länkar
 Svensk ishockey - Elitserien 1988/89

Sport i Sverige 1988
Sport i Sverige 1989
Ishockeysäsongen 1988/1989
1988/1989